Cameron se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Malcolm Cameron
 Peter Cameron
 Stephen L. Cameron